Lore ima više značenja:
 Lore, Verona
 Lore, Vicenza